Название города Пушкин в 1918—1937 годах (до 1918 — Царское Село).
 Название железнодорожной станции Царское Село в 1918—2013 годах.

См. также 
 Детское